Wimbledon 1887 – gra podwójna mężczyzn – wielkoszlemowy turniej tenisowy, rozegrany w dniach 2–7 lipca na kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club w Londynie. Turniej pretendentów wygrali gospodarze Patrick Lyon i Herbert Wilberforce, pokonując w finale parę E. Barratt-Smith–J. Crispe 7:5, 6:3, 6:2. Do obrony tytułu w Challenge Round nie przystąpili bracia Renshaw z powodu kontuzji Williama zwanej łokciem tenisisty.

Turniej deblowy po raz pierwszy rozgrywano na zasadzie lepszy z 3 setów, poza meczami finałowymi, które w dalszym ciągu rozgrywano na starych zasadach – lepszy z 5 setów.

Challenge Round

Turniej pretendentów

Bibliografia 
 wimbledon.com – Draws archive – Gentlemen's Doubles 

Wimbledon – gra podwójna mężczyzn
Wimbledon 1887